Séné (en bretó Sine) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2008 tenia 9.136 habitants. El 22 de setembre de 2006 el consell municipal va aprovar la carta Ya d'ar brezhoneg.

Demografia

Administració

Referències 

Sene